И́мант Ванзо́вич (; ) — советский и латышский певец, ныне организатор водно-музыкальных шоу.

Биография 
Начинал музыкальную карьеру в рижском стройбате Cоветской армии, где по инициативе командира, полковника Ильи Петровича Петрова, талантливый организатор самодеятельности Владилен Маркович Ландо собрал талантливых призывников-музыкантов, создав еще в 1963 году легендарный ансамбль «Звёздочка (Zvaigznīte)». Там Ванзович познакомился с Зигмаром Лиепиньшем. Как для многих латышских музыкантов, участие в популярном армейском ансамбле дало Ванзовичу не только хороший заработок еще на службе (при демобилизации он получил 300 рублей), но и путёвку на большую сцену: после окончания службы год его зачислили в штат филармонии.

Всесоюзную популярность Иманту принесли выступления в составе ВИА «Опус», где он солировал с Мирдзой Зивере. Название «Опус» было придумано самим Ванзовичем. С песней «Надо подумать» дуэт удостоился премии на фестивале «Песня-84». Руководителем ансамбля был Зигмар Лиепиньш, Имант принимал участие и в других его проектах. В 1988 году в последний раз сотрудничал с ним, когда пел партию бяки Кангарса в рок-опере «Лачплесис». Вместе с Зивере они стали первыми латышами в ГИТИСе, где прошли обучение на режиссёров эстрады и массовых представлений.

В 1990-е годы Имант попытался вернуться на сцену, для чего вместе с Угисом Праулиньшем положил на музыку поэзию Ояра Вациетиса, однако у публики эти глубокие, философские вещи не пользовались популярностью, что сподвигло его окончательно завершить карьеру певца.

В 2000-е годы Имант занимается постановкой водно-музыкальных шоу и является официальным представителем французской фирмы Aquatique show international, также возглавляет сотрудничающую с ними компанию Imishow International Ltd. В 2009 году участвовал в выборах в Совет Гаркалнского края.

Личная жизнь 
По национальности — латыш. Был женат 3 раза. Первая его жена была музыковедом, ныне работает директором государственного радио. Вторая жена Ингуна Ванзович занималась с Имантом водно-музыкальными шоу по всему миру. С Ингуной Имант имеет как минимум общего ребёнка. В 2009 году бывшая коллега Ванзовича по сцене Мирдза Зивере сообщила в интервью, что он испытывает серьёзные проблемы с употреблением алкоголя.

Примечания

Ссылки 
 Профиль кандидата в депутаты Совета Гаркалнского края
 Профиль на сайте BBC 
 

Продюсеры Латвии
Выпускники ГИТИСа
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения